Голенищев-Кутузов-Толстой — составная фамилия; имеет женскую форму Голенищева-Кутузова-Толстая.